Vologaeses (älteste parthische Namensform Walagaš, mittelpersisch Wardāxš, spätere Namensformen im Neupersischen und Arabischen sind Walāš, Balāš und Golāš) oder Vologaises ist der Name folgender parthischen Könige:

 Vologaeses I., regierte 51 bis 76/80
 Vologaeses II., Usurpator 77 bis 80
 Vologaeses III., regierte etwa 105 bis 147
 Vologaeses IV., regierte etwa 147 bis 191
 Vologaeses V., regierte etwa 191 bis 207
 Vologaeses VI., regierte etwa 207 bis 227